Sedlec är en stadsdel i Prag i Tjeckien. Den ligger i den centrala delen av landet, i huvudstaden Prag. Sedlec ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Sedlec är huvudsakligen platt. Sedlec ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Sedlec. Runt Sedlec är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Prag,  km söder om Sedlec. Runt Sedlec är det i huvudsak tätbebyggt. 

Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Stadsdelar i Prag